David e Lisa (David and Lisa) – film del 1962 diretto da Frank Perry
David e Lisa (David and Lisa) – film per la televisione del 1998 diretto da Lloyd Kramer